Киев может означать:
 Киев — город, столица Украины.

Техника 
 «Киев» — советская электронная вычислительная машина.
 «Киев» — ледокол.
 «Киев» — советский авианесущий крейсер.
 «Киев» — противолодочный крейсер.
 «Киев» — марка троллейбусов:
 «Киев-1»;
 «Киев-2»;
 «Киев-3»;
 «Киев-4»;
 «Киев-5»;
 «Киев-6»;
 «Киев-8»
 «Киев-11»;
 «Киев-12».
 «Киев» — марка советских фотоаппаратов.
 «Киев» — семейство 16-мм кинокамер, выпускавшихся Киевским заводом автоматики им. Г. И. Петровского. См. Любительские киносъёмочные аппараты СССР.

Организации 
 «Киев» — кинокомплекс в Киеве.
 «Киев» — кинотеатр в Кракове, Польша.
 «Киев» — кинотеатр в Харькове.
 «Киев» — первый 3D-кинотеатр в Беларуси (после реконструкции).
 «Киев» — телеканал на Украине.
 «Киев» — украинский банк.
 «Киев» — украинский баскетбольный клуб. См. также Киев-Баскет.
 АФСК «Киев» — украинский футбольный клуб.

Топоним 
 Киев — село в Пермском крае.
 Киев — село в Вознесенском районе Николаевской области Украины.
 Ж/д станции Киевского узла:
 Киев-Волынский — узловая железнодорожная станция.
 Киев-Демеевский — грузо-пассажирская железнодорожная станция, до 2018 года носила название Киев-Московский.
 Киев-Днепровский — грузо-пассажирская железнодорожная станция.
 Киев-Лиски — грузовая железнодорожная станция.
 Киев-Московский — название до 2018 года грузо-пассажирской железнодорожной станции Киев-Демеевский.
 Киев-Октябрьский — название до 2015 года грузовой железнодорожной станции Грушки.
 Киев-Пассажирский — главная пассажирская железнодорожная станция Киева.
 Киев-Петровка — название до 2018 года грузо-пассажирской железнодорожной станции Почайна.
 Киев-Товарный — грузовая железнодорожная станция.
 «Киев» — аэропорт Жуляны (Киев).

Другое 
 (2171) Киев — астероид в Солнечной системе.
 «Киев» — энциклопедический справочник.
 «Киев» — документальный фильм Тимофея Левчука
 Город-герой Киев (монета)

См. также 
 Верхний Киев
 Киев-Конти
 Киевка
 Киевец
 Киево
 Киевская
 Киевский
 Киевское